Бичи () — деревня в России, в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.

Деревня расположена в 21 км к югу от города Пыталово и в 8 км к востоку от волостного центра Гавры.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 

Численность населения к началу 2001 года составляла 66 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района